Jan Alojzy Aleksandrowicz (1728-1781) – biskup chełmski
 Jan Aleksandrowicz-Krasko (ur. 1980) – polski aktor